Das Damendoppel der Australian Open 2019 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerinnen waren Tímea Babos und Kristina Mladenovic, die erneut das Finale erreichten. In diesem unterlagen sie der ungesetzten Paarung Samantha Stosur und Zhang Shuai mit 3:6 und 4:6.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2019